I Wanna Rock (singel Snoop Dogga)
 I Wanna Rock (singel Twisted Sister)